Psyche er det græske ord for "sjæl" eller "sind" (ψυχή). Ordet skrives på dansk som "Psyke".

Det kan også henvise til:

Psykologi
 Psyke, the totality of the human mind, conscious and unconscious
 Psyche (bog), en bog fra 1846 om det underbevidste af Carl Gustav Carus

Religion og mytologi
 Psyke (græsk mytologi), en dødelig kvinde i græsk mytologi, der bliver Eros' hustru og guddommelig

Kunst og underholdning
 Cupid og Psyche (også kendt som Fortællingen om Amor og Psyche og Eros og Psyche), en græsk legende 
 Psyché (ballet), en ballet fra 1671 af Molière
 Psyche (Locke), en engelsk opera fra 1675 med musik af Matthew Locke og libretto af Thomas Shadwell
 Psyché (opera), en opera fra 1678 med musik af Jean-Baptiste Lully
 Psyche (album), et album fra 1994 med PJ & Duncan
 Psyche (band), et canadisk band

Andet 
 16 Psyche, en asteroide
 Psyche (rumfartøj), et planlagt amerikansk rumfartøj, der skal undersøge asteroiden 16 Psyche
 HMS Psyche, et af flere britiske krigsskibe